Damaskering kan syfta på:

 Damaskering (smide) – en metod att framställa mönstrade smidesföremål genom att varva olika kvalitéer av järn och stål
 Damaskering (heraldik) – en konstnärlig variation inom heraldiken